Родри́го Море́но Маша́до (Мача́до) (; ; 6 марта 1991, Рио-де-Жанейро) — испанский футболист бразильского происхождения, вингер клуба «Лидс Юнайтед». Игрок национальной сборной Испании.

Карьера 

Родриго начал профессиональную карьеру в клубе «Реал Мадрид С», являющейся третьим составом основной команды. Затем бразилец перешёл в «Кастилью», где провёл один сезон, забив 5 голов в 18 матчах.

31 июля 2010 года Родриго перешёл в «Бенфику», подписав контракт на 5 лет. Сумма трансфера составила 6 млн евро. Она вошла в сумму по переходу в стан мадридцев Анхеля Ди Марии. По договору между командами, «Реал» имел право выкупить трансфер форварда обратно за 12 млн евро в течение двух лет, если на то будет желание «Королевского клуба». В том же году, 31 августа, Родриго был арендован английским клубом «Болтон Уондерерс». Причиной трансфера стала невозможность португальской команды гарантировать нападающему игровую практику. 21 сентября он дебютировал в составе команды в матче Кубка лиги с «Бернли». 24 октября форвард сыграл свой первый матч в английской Премьер-лиге против «Уиган Атлетик». 5 января 2011 года Родриго забил первый мяч за «Болтон», поразив ворота того же «Уигана». Этот гол стал единственным для Родриго в сезоне, в котором он сыграл 20 встреч.

По окончании сезона Родриго вернулся в «Бенфику», несмотря на желание «Болтона», который предложил выкупить нападающего за 4 млн евро. Тогда же лиссабонский клуб стал полностью владеть трансфером игрока: возможность выкупа «Реалом» контракта форварда была включена в сделку в рамках перехода в стан «Королевского клуба» Фабиу Куэнтрау. Однако 8 февраля 2012 года мадридцы попытались выкупить трансфер Родриго, но им было отказано. В сезоне испанец стал игроком основы клуба, составив связку форвардов вместе с Оскаром Кардосо, вытеснив из основы Нолито.

15 июня 2015 года «Валенсия» выкупила права на футболиста у «Бенфики». Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Контракт подписан до конца июня 2019 года.

29 января 2019 года Родриго забил хет-трик во втором тайме, благодаря которому хозяева победили «Хетафе» со счётом 3:1 в четвертьфинале кубка Испании и вышли в полуфинал (3:2 по сумме двух матчей). 25 мая 2019 года отметился победным мячом в ворота «Барселоны» (2:1) в финале турнира.

26 августа 2020 года перешёл в «Лидс Юнайтед» за 30 миллионов евро, вернувшись в Англию спустя 10 лет. В сезоне 2020/21 сыграл 26 матчей и забил 7 мячей. В следующем сезоне провёл 31 матч и забил 6 мячей. В сезоне 2022/23 в первых трёх турах забил 4 мяча и претендовал на звание лучшего игрока месяца в АПЛ.

Международная карьера 
Родриго играл за сборную Испании в возрастной группе до 19 лет. С командой футболист дошёл до финала чемпионата Европы против Франции. В решающей встрече Родриго открыл счёт голам в матче, но затем французы забили два мяча и выиграли турнир. В следующем году он играл на молодёжном чемпионате мира, где забил 3 гола. А его команда дошла до четвертьфинала, где проиграла по пенальти будущим чемпионам, бразильцам.

Дебютировал за национальную сборную Испании в октябре 2014 года в матче против Люксембурга. Следующий раз сыграл за сборную только в октябре 2017 года, забив в этом матче мяч в ворота Албании. В 2018 году был основным игроком сборной Испании, проведя за год 12 матчей, включая игры на чемпионате мира в России. В 2019 году провёл за сборную 7 матчей и забил 4 мяча в отборочном турнире Евро-2020, в том числе сделав дубль в ворота Фарер. После 2019 года вызывается в сборную эпизодически, на Евро-2020 не выступал.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 17 / забито голов: 5; побед: 10, ничьи: 4, поражения: 3.

Достижения 
  «Бенфика»
 Чемпион Португалии: 2013/14
 Обладатель Кубка португальской лиги: 2011/12, 2013/14
 Обладатель Кубка Португалии: 2013/14
  «Валенсия»
 Обладатель Кубка Испании: 2018/19

Личная жизнь 
Часто указывается, что Родриго является двоюродным братом известных футболистов Тьяго и Рафиньи, но на самом деле отец Родриго Адалберто, выступавший за «Фламенго», лишь друг Мазиньо, который является отцом Тьяго и Рафиньи.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Лидс Юнайтед»

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»